La Copa Presidente est une compétition salvadorienne de football disparue se jouant dans un format à élimination directe.

Palmarès

Compétition de football au Salvador